Carcinos, Carcinus ou Karkinos (du grec ancien , « crabe ») est un nom d'origine grecque.

Personnages 
Plusieurs auteurs grec portent ce nom :
 Carcinos de Naupacte, auteur présumé des Naupacties ;
 Carcinos l'Ancien poète tragique ;
 Carcinos le Jeune, poète tragique athénien.

Biologie 
 Carcinus est un genre de crabe.

en:Karkinos